|-
|(122751)||2000 SL61|| align=right|16,6|| align=right|2,571|| align=right|0,188|| align=right|4,84|| align=right|4,121||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122752)||2000 SY61|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,070|| align=right|6,57|| align=right|3,724||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122753)||2000 SB62|| align=right|16,0|| align=right|2,890|| align=right|0,159|| align=right|3,02|| align=right|4,912||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122754)||2000 SM62|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,216|| align=right|11,92|| align=right|4,394||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122755)||2000 SO62|| align=right|16,6|| align=right|2,595|| align=right|0,110|| align=right|1,80|| align=right|4,179||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122756)||2000 SR63|| align=right|16,5|| align=right|2,530|| align=right|0,130|| align=right|2,10|| align=right|4,023||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122757)||2000 SP64|| align=right|16,4|| align=right|2,548|| align=right|0,194|| align=right|3,75|| align=right|4,068||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122758)||2000 SD65|| align=right|17,2|| align=right|2,570|| align=right|0,221|| align=right|4,74|| align=right|4,118||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122759)||2000 SQ65|| align=right|15,2|| align=right|3,120|| align=right|0,023|| align=right|4,04|| align=right|5,510||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122760)||2000 SE66|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,150|| align=right|1,69|| align=right|4,162||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122761)||2000 SZ66|| align=right|15,7|| align=right|2,898|| align=right|0,089|| align=right|1,49|| align=right|4,931||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122762)||2000 SU67|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,203|| align=right|2,64|| align=right|3,658||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122763)||2000 SW69|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,125|| align=right|2,70|| align=right|4,668||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122764)||2000 SX69|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,189|| align=right|2,75|| align=right|3,778||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122765)||2000 SE71|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,076|| align=right|3,44|| align=right|4,136||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122766)||2000 SG71|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,061|| align=right|5,47|| align=right|4,456||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122767)||2000 SJ71|| align=right|16,9|| align=right|2,366|| align=right|0,202|| align=right|1,96|| align=right|3,638||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122768)||2000 SQ73|| align=right|15,6|| align=right|2,648|| align=right|0,050|| align=right|4,64|| align=right|4,308||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122769)||2000 SE74|| align=right|16,2|| align=right|2,514|| align=right|0,155|| align=right|4,97|| align=right|3,985||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122770)||2000 SB75|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,099|| align=right|5,46|| align=right|4,281||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122771)||2000 SF75|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,156|| align=right|8,34|| align=right|4,947||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122772)||2000 SB76|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,219|| align=right|4,24|| align=right|4,569||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122773)||2000 SK77|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,133|| align=right|10,10|| align=right|4,671||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122774)||2000 SV78|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,198|| align=right|1,90|| align=right|3,683||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122775)||2000 SA79|| align=right|15,8|| align=right|2,757|| align=right|0,102|| align=right|2,85|| align=right|4,577||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122776)||2000 SP79|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,037|| align=right|6,53|| align=right|3,462||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122777)||2000 SX79|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,177|| align=right|5,36|| align=right|3,672||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122778)||2000 SL80|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,141|| align=right|5,97|| align=right|3,623||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122779)||2000 SX80|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,112|| align=right|6,50|| align=right|3,817||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122780)||2000 ST82|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,059|| align=right|6,57|| align=right|4,099||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122781)||2000 SJ84|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,115|| align=right|5,93|| align=right|3,853||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122782)||2000 SU84|| align=right|15,7|| align=right|2,757|| align=right|0,305|| align=right|4,65|| align=right|4,578||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122783)||2000 SY85|| align=right|16,6|| align=right|2,586|| align=right|0,205|| align=right|3,91|| align=right|4,157||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122784)||2000 SO87|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,187|| align=right|11,69|| align=right|3,625||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122785)||2000 SQ87|| align=right|15,7|| align=right|2,630|| align=right|0,254|| align=right|6,36|| align=right|4,264||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122786)||2000 SE89|| align=right|15,8|| align=right|2,659|| align=right|0,140|| align=right|12,00|| align=right|4,336||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122787)||2000 SF90|| align=right|15,6|| align=right|2,492|| align=right|0,154|| align=right|13,87|| align=right|3,932||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122788)||2000 SE91|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,204|| align=right|11,71|| align=right|4,172||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122789)||2000 SP91|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,195|| align=right|13,32|| align=right|4,167||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122790)||2000 SY91|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,227|| align=right|12,93|| align=right|4,273||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122791)||2000 SJ92|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,120|| align=right|9,13|| align=right|4,062||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122792)||2000 SX92|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,053|| align=right|9,73|| align=right|3,635||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122793)||2000 SQ93|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,082|| align=right|8,11|| align=right|4,470||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122794)||2000 ST93|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,157|| align=right|12,04|| align=right|4,386||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122795)||2000 SL94|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,089|| align=right|4,98|| align=right|3,906||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122796)||2000 SO94|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,179|| align=right|6,11|| align=right|4,170||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122797)||2000 SG95|| align=right|15,5|| align=right|2,437|| align=right|0,080|| align=right|5,30|| align=right|3,804||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122798)||2000 SJ95|| align=right|16,1|| align=right|2,417|| align=right|0,045|| align=right|9,16|| align=right|3,757||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122799)||2000 SZ95|| align=right|16,4|| align=right|2,577|| align=right|0,161|| align=right|3,43|| align=right|4,136||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122800)||2000 SJ96|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,095|| align=right|5,89|| align=right|4,129||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122801)||2000 SS96|| align=right|15,6|| align=right|2,602|| align=right|0,064|| align=right|8,56|| align=right|4,197||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122802)||2000 SS97|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,057|| align=right|5,49|| align=right|3,847||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122803)||2000 SN98|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,130|| align=right|2,88|| align=right|4,505||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122804)||2000 SG99|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,256|| align=right|3,03|| align=right|4,207||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122805)||2000 SP99|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,161|| align=right|10,28|| align=right|4,545||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122806)||2000 SR99|| align=right|15,5|| align=right|2,741|| align=right|0,105|| align=right|2,77|| align=right|4,537||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122807)||2000 SS99|| align=right|16,5|| align=right|2,606|| align=right|0,229|| align=right|5,44|| align=right|4,207||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122808)||2000 SW99|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,144|| align=right|6,29|| align=right|3,621||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122809)||2000 SB100|| align=right|15,7|| align=right|2,791|| align=right|0,089|| align=right|3,65|| align=right|4,661||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122810)||2000 SS100|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,100|| align=right|8,88|| align=right|4,557||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122811)||2000 SK101|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,218|| align=right|5,49|| align=right|4,254||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122812)||2000 SO101|| align=right|16,6|| align=right|2,283|| align=right|0,119|| align=right|6,74|| align=right|3,450||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122813)||2000 SU102|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,052|| align=right|5,40|| align=right|4,609||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122814)||2000 SN103|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,173|| align=right|1,93|| align=right|3,613||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122815)||2000 SS103|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,148|| align=right|2,43|| align=right|3,751||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122816)||2000 SE104|| align=right|15,6|| align=right|3,032|| align=right|0,131|| align=right|1,13|| align=right|5,280||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122817)||2000 SR104|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,189|| align=right|7,96|| align=right|4,408||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122818)||2000 SH105|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,168|| align=right|4,87|| align=right|4,454||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122819)||2000 SS105|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,229|| align=right|10,99|| align=right|4,176||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122820)||2000 SQ106|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,178|| align=right|7,60|| align=right|4,252||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122821)||2000 SA107|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,193|| align=right|3,06|| align=right|4,105||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122822)||2000 SC107|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,220|| align=right|3,75|| align=right|4,160||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122823)||2000 SG107|| align=right|16,2|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|5,03|| align=right|3,824||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122824)||2000 SK107|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,182|| align=right|1,95|| align=right|3,698||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122825)||2000 SQ107|| align=right|16,0|| align=right|2,466|| align=right|0,111|| align=right|6,08|| align=right|3,871||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122826)||2000 SB108|| align=right|16,3|| align=right|2,577|| align=right|0,151|| align=right|0,59|| align=right|4,135||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122827)||2000 SU108|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,152|| align=right|2,39|| align=right|3,616||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122828)||2000 SC109|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,156|| align=right|2,45|| align=right|3,763||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122829)||2000 SL110|| align=right|16,9|| align=right|2,410|| align=right|0,200|| align=right|1,96|| align=right|3,742||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122830)||2000 SY110|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,127|| align=right|6,41|| align=right|3,625||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122831)||2000 ST112|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,090|| align=right|14,25|| align=right|4,269||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122832)||2000 SK113|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,096|| align=right|1,65|| align=right|3,737||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122833)||2000 SV115|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,158|| align=right|2,82|| align=right|4,152||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122834)||2000 SL116|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,233|| align=right|2,56|| align=right|3,618||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122835)||2000 SO116|| align=right|16,1|| align=right|2,606|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|4,206||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122836)||2000 SO117|| align=right|17,1|| align=right|2,365|| align=right|0,252|| align=right|3,74|| align=right|3,636||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122837)||2000 SO119|| align=right|14,6|| align=right|2,348|| align=right|0,117|| align=right|10,58|| align=right|3,597||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122838)||2000 SQ120|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,241|| align=right|3,24|| align=right|4,386||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122839)||2000 SU120|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,204|| align=right|9,32|| align=right|4,692||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122840)||2000 SH121|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,261|| align=right|15,09|| align=right|4,346||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122841)||2000 SY121|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,181|| align=right|4,69|| align=right|4,124||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122842)||2000 SC122|| align=right|14,1|| align=right|2,529|| align=right|0,101|| align=right|16,05|| align=right|4,022||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122843)||2000 SL124|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,128|| align=right|5,82|| align=right|4,529||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122844)||2000 ST125|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,178|| align=right|1,30|| align=right|4,092||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122845)||2000 SM126|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,049|| align=right|8,72|| align=right|4,049||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122846)||2000 SY126|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,284|| align=right|5,46|| align=right|4,134||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122847)||2000 SK127|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,210|| align=right|2,49|| align=right|3,475||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122848)||2000 SU127|| align=right|15,4|| align=right|2,457|| align=right|0,087|| align=right|8,10|| align=right|3,850||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122849)||2000 SC128|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,069|| align=right|5,15|| align=right|4,244||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122850)||2000 SL129|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,304|| align=right|14,37|| align=right|4,517||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122851)||2000 ST129|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,175|| align=right|12,78|| align=right|4,312||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122852)||2000 ST130|| align=right|15,3|| align=right|2,454|| align=right|0,110|| align=right|13,93|| align=right|3,844||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122853)||2000 SD131|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,147|| align=right|12,93|| align=right|4,449||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122854)||2000 SP131|| align=right|15,6|| align=right|2,588|| align=right|0,138|| align=right|14,67|| align=right|4,164||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122855)||2000 SQ131|| align=right|15,6|| align=right|2,634|| align=right|0,105|| align=right|20,94|| align=right|4,273||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122856)||2000 SS131|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,266|| align=right|11,77|| align=right|4,324||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122857)||2000 SK132|| align=right|15,5|| align=right|2,728|| align=right|0,219|| align=right|14,49|| align=right|4,505||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122858)||2000 SL132|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,123|| align=right|11,95|| align=right|4,164||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122859)||2000 SP132|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,271|| align=right|11,45|| align=right|4,236||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122860)||2000 ST132|| align=right|12,0|| align=right|5,205|| align=right|0,056|| align=right|13,92|| align=right|11,88||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122861)||2000 SZ133|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,024|| align=right|7,78|| align=right|4,381||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122862)||2000 SJ134|| align=right|12,5|| align=right|5,274|| align=right|0,095|| align=right|12,12|| align=right|12,12||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122863)||2000 SY134|| align=right|16,5|| align=right|2,273|| align=right|0,099|| align=right|8,60|| align=right|3,426||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122864)||2000 SJ135|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,116|| align=right|7,60|| align=right|4,051||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122865)||2000 SX135|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,221|| align=right|11,66|| align=right|3,509||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122866)||2000 SD136|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,139|| align=right|5,13|| align=right|3,880||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122867)||2000 SG136|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,176|| align=right|9,53|| align=right|4,454||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122868)||2000 SY136|| align=right|15,4|| align=right|2,676|| align=right|0,156|| align=right|11,80|| align=right|4,377||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122869)||2000 SB137|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,143|| align=right|12,44|| align=right|4,154||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122870)||2000 SW137|| align=right|16,9|| align=right|2,651|| align=right|0,183|| align=right|3,70|| align=right|4,315||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122871)||2000 SX138|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,058|| align=right|4,88|| align=right|3,813||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122872)||2000 SB139|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,165|| align=right|4,12|| align=right|3,736||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122873)||2000 SK139|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,230|| align=right|4,60|| align=right|4,163||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122874)||2000 SY139|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,126|| align=right|8,20|| align=right|4,042||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122875)||2000 SB140|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,147|| align=right|11,88|| align=right|4,523||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122876)||2000 SV140|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,155|| align=right|5,31|| align=right|4,681||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122877)||2000 SP141|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,098|| align=right|6,28|| align=right|3,683||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122878)||2000 ST141|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,243|| align=right|9,93|| align=right|4,671||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122879)||2000 SK143|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,152|| align=right|11,90|| align=right|4,527||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122880)||2000 SP143|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,047|| align=right|10,78|| align=right|3,737||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122881)||2000 SB145|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,203|| align=right|1,81|| align=right|3,620||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122882)||2000 SJ145|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,305|| align=right|3,47|| align=right|4,107||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122883)||2000 SL145|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,229|| align=right|1,70|| align=right|4,175||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122884)||2000 SQ145|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,150|| align=right|4,69|| align=right|4,074||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122885)||2000 SA146|| align=right|16,6|| align=right|2,588|| align=right|0,258|| align=right|2,05|| align=right|4,162||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122886)||2000 SD146|| align=right|16,6|| align=right|2,599|| align=right|0,181|| align=right|2,74|| align=right|4,190||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122887)||2000 SF148|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,169|| align=right|3,88|| align=right|4,572||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122888)||2000 SQ149|| align=right|15,7|| align=right|2,668|| align=right|0,093|| align=right|15,10|| align=right|4,358||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122889)||2000 SU149|| align=right|15,7|| align=right|2,748|| align=right|0,202|| align=right|1,93|| align=right|4,555||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122890)||2000 SN150|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,103|| align=right|1,64|| align=right|4,045||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122891)||2000 SF152|| align=right|15,9|| align=right|2,623|| align=right|0,192|| align=right|2,43|| align=right|4,247||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122892)||2000 SU152|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,057|| align=right|3,49|| align=right|4,002||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122893)||2000 SF154|| align=right|15,0|| align=right|2,802|| align=right|0,165|| align=right|10,11|| align=right|4,689||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122894)||2000 SS155|| align=right|16,2|| align=right|2,627|| align=right|0,230|| align=right|5,14|| align=right|4,256||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122895)||2000 SB156|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,206|| align=right|2,98|| align=right|4,164||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122896)||2000 SL156|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,025|| align=right|17,94|| align=right|5,558||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122897)||2000 SO156|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,092|| align=right|4,75|| align=right|4,658||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122898)||2000 SU157|| align=right|16,1|| align=right|2,610|| align=right|0,093|| align=right|4,08|| align=right|4,215||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122899)||2000 SX157|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,160|| align=right|13,78|| align=right|4,804||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122900)||2000 SB158|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,171|| align=right|13,07|| align=right|4,140||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122901)||2000 SO161|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,078|| align=right|3,41|| align=right|4,331||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122902)||2000 SN162|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,189|| align=right|6,06|| align=right|4,125||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122903)||2000 SG165|| align=right|14,8|| align=right|2,709|| align=right|0,122|| align=right|9,42|| align=right|4,458||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122904)||2000 SR165|| align=right|15,4|| align=right|2,814|| align=right|0,150|| align=right|10,07|| align=right|4,720||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122905)||2000 SU165|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,113|| align=right|8,01|| align=right|4,234||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122906)||2000 SW165|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,149|| align=right|7,39|| align=right|4,080||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122907)||2000 SC166|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,192|| align=right|6,11|| align=right|4,243||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122908)||2000 SM166|| align=right|16,5|| align=right|2,600|| align=right|0,204|| align=right|6,48|| align=right|4,192||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122909)||2000 SZ166|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,166|| align=right|8,21|| align=right|4,506||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122910)||2000 SR167|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,056|| align=right|8,64|| align=right|3,668||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122911)||2000 SX167|| align=right|15,7|| align=right|2,665|| align=right|0,240|| align=right|7,50|| align=right|4,349||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122912)||2000 SL168|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,135|| align=right|4,77|| align=right|4,461||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122913)||2000 SV168|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,219|| align=right|4,48|| align=right|4,113||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122914)||2000 SL169|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,143|| align=right|13,28|| align=right|4,037||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122915)||2000 SZ171|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,143|| align=right|14,97|| align=right|4,562||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122916)||2000 SY172|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,129|| align=right|27,05|| align=right|4,231||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122917)||2000 SF173|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,156|| align=right|16,12|| align=right|4,561||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122918)||2000 SN173|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,182|| align=right|10,86|| align=right|4,318||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122919)||2000 SU173|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,128|| align=right|11,71|| align=right|4,414||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122920)||2000 SC174|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,115|| align=right|11,12|| align=right|4,143||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122921)||2000 SM174|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,071|| align=right|11,11|| align=right|4,245||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122922)||2000 SN174|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,116|| align=right|10,69|| align=right|4,066||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122923)||2000 SV174|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,110|| align=right|8,53|| align=right|4,167||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122924)||2000 SG175|| align=right|16,1|| align=right|2,472|| align=right|0,260|| align=right|7,97|| align=right|3,886||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122925)||2000 SN175|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,138|| align=right|14,39|| align=right|4,279||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122926)||2000 SZ175|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,106|| align=right|5,57|| align=right|3,845||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122927)||2000 SD176|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,136|| align=right|7,26|| align=right|5,098||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122928)||2000 SG177|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,141|| align=right|6,12|| align=right|3,764||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122929)||2000 SO177|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,069|| align=right|9,68|| align=right|5,033||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122930)||2000 SV181|| align=right|16,5|| align=right|2,578|| align=right|0,208|| align=right|5,49|| align=right|4,138||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122931)||2000 SM183|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,082|| align=right|6,36|| align=right|3,659||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122932)||2000 SU183|| align=right|17,2|| align=right|2,388|| align=right|0,203|| align=right|8,11|| align=right|3,689||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122933)||2000 SB184|| align=right|15,3|| align=right|2,801|| align=right|0,193|| align=right|7,04|| align=right|4,687||MBA||20. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122934)||2000 SS185|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,085|| align=right|1,47|| align=right|4,527||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122935)||2000 SA186|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,187|| align=right|8,48|| align=right|4,231||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122936)||2000 SV186|| align=right|16,0|| align=right|2,475|| align=right|0,213|| align=right|9,55|| align=right|3,893||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122937)||2000 SU187|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,063|| align=right|23,70|| align=right|3,803||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122938)||2000 SV189|| align=right|15,6|| align=right|2,675|| align=right|0,284|| align=right|7,72|| align=right|4,375||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122939)||2000 SM191|| align=right|15,3|| align=right|2,752|| align=right|0,015|| align=right|4,95|| align=right|4,565||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122940)||2000 SP191|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,082|| align=right|6,84|| align=right|3,649||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122941)||2000 SE192|| align=right|15,6|| align=right|2,807|| align=right|0,033|| align=right|5,15|| align=right|4,701||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122942)||2000 SP192|| align=right|16,8|| align=right|2,570|| align=right|0,173|| align=right|1,92|| align=right|4,119||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122943)||2000 SZ192|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|4,638||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122944)||2000 SA193|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,138|| align=right|13,05|| align=right|4,395||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122945)||2000 SA194|| align=right|15,6|| align=right|2,764|| align=right|0,092|| align=right|1,11|| align=right|4,595||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122946)||2000 SL194|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,136|| align=right|2,85|| align=right|3,763||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122947)||2000 SH195|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,087|| align=right|4,42|| align=right|3,661||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122948)||2000 SU195|| align=right|16,2|| align=right|2,769|| align=right|0,049|| align=right|1,49|| align=right|4,608||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122949)||2000 SC198|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,200|| align=right|0,55|| align=right|4,078||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122950)||2000 SD200|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,048|| align=right|6,75|| align=right|4,075||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122951)||2000 SY200|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,170|| align=right|1,70|| align=right|3,438||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122952)||2000 SY201|| align=right|16,6|| align=right|2,416|| align=right|0,063|| align=right|4,81|| align=right|3,755||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122953)||2000 SD202|| align=right|15,7|| align=right|2,706|| align=right|0,076|| align=right|3,41|| align=right|4,451||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122954)||2000 SA203|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,143|| align=right|0,94|| align=right|4,052||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122955)||2000 SU203|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,009|| align=right|8,77|| align=right|4,109||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122956)||2000 SU206|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,096|| align=right|3,23|| align=right|4,312||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122957)||2000 SW206|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,104|| align=right|3,36|| align=right|4,586||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122958)||2000 SX207|| align=right|15,2|| align=right|2,469|| align=right|0,060|| align=right|7,98|| align=right|3,878||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122959)||2000 SQ210|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,185|| align=right|8,28|| align=right|4,273||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122960)||2000 SA213|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,215|| align=right|6,07|| align=right|4,309||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122961)||2000 SW214|| align=right|17,2|| align=right|2,556|| align=right|0,128|| align=right|1,65|| align=right|4,087||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122962)||2000 SG215|| align=right|12,5|| align=right|5,098|| align=right|0,069|| align=right|2,58|| align=right|11,51||JUT||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122963)||2000 SK215|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,196|| align=right|5,09|| align=right|3,544||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122964)||2000 SD216|| align=right|15,8|| align=right|2,789|| align=right|0,194|| align=right|7,38|| align=right|4,657||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122965)||2000 SF218|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,055|| align=right|22,50|| align=right|4,351||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122966)||2000 SN219|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,238|| align=right|7,92|| align=right|4,248||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122967)||2000 SS219|| align=right|16,1|| align=right|2,601|| align=right|0,197|| align=right|8,02|| align=right|4,195||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122968)||2000 SO221|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,204|| align=right|15,04|| align=right|4,217||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122969)||2000 SW222|| align=right|15,9|| align=right|2,702|| align=right|0,066|| align=right|5,51|| align=right|4,440||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122970)||2000 SU223|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,140|| align=right|3,23|| align=right|4,032||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122971)||2000 SQ225|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,239|| align=right|7,48|| align=right|4,252||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122972)||2000 ST228|| align=right|15,9|| align=right|2,660|| align=right|0,121|| align=right|2,99|| align=right|4,337||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122973)||2000 SD229|| align=right|16,0|| align=right|2,702|| align=right|0,035|| align=right|1,65|| align=right|4,441||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122974)||2000 SO229|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,143|| align=right|4,08|| align=right|4,107||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122975)||2000 SE230|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,228|| align=right|2,11|| align=right|4,178||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122976)||2000 SH230|| align=right|16,3|| align=right|2,402|| align=right|0,195|| align=right|1,16|| align=right|3,722||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122977)||2000 SV230|| align=right|16,0|| align=right|2,485|| align=right|0,049|| align=right|1,96|| align=right|3,917||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122978)||2000 SN234|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,122|| align=right|6,74|| align=right|3,723||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122979)||2000 SX234|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,123|| align=right|4,64|| align=right|3,761||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122980)||2000 SS238|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,121|| align=right|8,00|| align=right|4,166||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122981)||2000 SL239|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,058|| align=right|6,04|| align=right|4,520||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122982)||2000 SD241|| align=right|15,6|| align=right|2,602|| align=right|0,165|| align=right|13,45|| align=right|4,196||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122983)||2000 SG242|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,191|| align=right|2,83|| align=right|3,763||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122984)||2000 SR242|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,213|| align=right|3,25|| align=right|4,087||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122985)||2000 SE244|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,141|| align=right|4,84|| align=right|3,528||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122986)||2000 SG244|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,103|| align=right|15,11|| align=right|4,355||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122987)||2000 SL244|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,143|| align=right|2,49|| align=right|3,714||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122988)||2000 SO244|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,167|| align=right|1,73|| align=right|3,683||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122989)||2000 ST245|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,077|| align=right|8,08|| align=right|4,444||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122990)||2000 SQ246|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,126|| align=right|4,15|| align=right|3,688||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122991)||2000 SE247|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,052|| align=right|6,17|| align=right|4,504||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122992)||2000 SN247|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,082|| align=right|6,62|| align=right|3,430||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122993)||2000 SR247|| align=right|15,4|| align=right|2,636|| align=right|0,141|| align=right|14,52|| align=right|4,279||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122994)||2000 SN249|| align=right|14,8|| align=right|2,722|| align=right|0,193|| align=right|11,11|| align=right|4,491||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122995)||2000 SK250|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,165|| align=right|6,75|| align=right|4,111||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122996)||2000 SN251|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,072|| align=right|3,87|| align=right|4,144||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122997)||2000 SZ251|| align=right|16,3|| align=right|2,589|| align=right|0,133|| align=right|5,43|| align=right|4,164||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122998)||2000 SK252|| align=right|16,1|| align=right|2,706|| align=right|0,182|| align=right|8,88|| align=right|4,451||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122999)||2000 SM252|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,179|| align=right|3,60|| align=right|3,685||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123000)||2000 SS252|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,189|| align=right|2,48|| align=right|3,699||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek